Gnatusuchus es un género extinto de caimán representado por la especie tipo Gnatusuchus pebasensis, procedente de mediados del Mioceno de Perú. Gnatusuchus vivió hace unos 13 millones de años (edad Laventense) en un gran sistema hidrográfico conocido como el sistema Pebas, que cubría cerca de un millón de kilómetros cuadrados en lo que es ahora la cuenca amazónica (la cuenca actual aún no se había desarrollado en esa época, y en lugar de desembocar de este a oeste a través de la Amazonía hasta el Océano Atlántico, los sistemas fluviales se dirigían hacia el norte a través de las zonas húmedas para desembocar en el Mar Caribe).

Descripción
Gnatusuchus probablemente se alimentaba de moluscos bivalvos en ambientes pantanosos y ciénagas pobres en oxígeno, usando sus dientes romos para romper sus duras conchas. Gnatusuchus tenía un hocico corto y redondeado y una mandíbula en forma de pala, los cuales puedes haber sido adaptaciones para alimentarse de estos bivalvos. Los dientes en la parte posterior de la mandíbula son grandes y de forma globular mientras que los frontales son más parecidos a clavos. Gnatusuchus solo tenía 11 pares dientes en la mandíbula, bastante menos que en la mayoría de los crocodilianos. Basándose en el tamaño del material craneal descubierto, se estima que la longitud corporal total de Gnatusuchus sería de 148.9 a 167.7 centímetros.

Taxonomía
G. pebasensis fue nombrado en 2015 basándose en un cráneo casi completo y varias mandíbulas halladas en la Formación Pebas cerca de Iquitos en Perú. Vivió junto a otras seis especies de crocodilianos, incluyendo a otros dos caimanes con dentaduras para tritutar: Kuttanacaiman iquitosensis y Caiman wannlangstoni. El nombre del género proviene de la palabra quechua ñatu que significa "de nariz pequeña" mientras que el nombre de la especie se refiere a la ciudad amazónica llamada Pebas. Un análisis filogenético publicado junto con su descripción científica original sitúa a Gnatusuchus como el miembro más basal del clado Caimaninae. Se encontró además que los dos otros caimaninos con dentaduras especializadas en triturar, Kuttanacaiman y Globidentosuchus, también son caimaninos basales, lo que sugiere que la dentadura especializada era un rasgo ancestral en este grupo. Los caimaninos posteriores, incluyendo a la mayoría de especies modernas, tienen dentaduras más generalistas, aunque algunas pocas especies derivadas como C. wannlangstoni parecen haber readquirido convergentemente la dentadura para triturar. A continuación se presenta un cladograma de este análisis, resaltando en negrita las especies con dientes para triturar (los taxones marcados con el signo † están extintos):

Referencias

Caimaninae
Crocodilomorfos del Mioceno
Crocodilomorfos extintos de América del Sur
Animales extintos descritos en 2015